Видуша може да се односи на:

 Видуша, насељено место у Босни и Херцеговини
 Видуша (Македонија), насељено место у Македонији
 Видуша (планина)